Новоандреевский мост (Москва) — железнодорожный мост в Москве (1907);
 Ново-Андреевский мост — пешеходный мост в Санкт-Петербурге